Honduras competiu em nove Jogos Olímpicos de Verão. O país competiu nos Jogos de Inverno de 1992, mas não participa desde então.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Quadro de Medalha por Jogos de Inverno

Ver também 
 Honduras nos Jogos Paraolímpicos
 Competidores Olímpicos de Honduras



Ligações externas
Honduras. Olympics at Sports-Reference.com

 
Olimpiadas